Accoramboni ist der Familienname folgender Personen:

 Girolamo Accoramboni (1496–1537), italienischer Mediziner und Philosoph
 Giuseppe Accoramboni (1672–1747), italienischer Geistlicher und Kardinalbischof von Frascati
 Vittoria Accoramboni (1557–1585), italienische Adlige